Komlovska mikroregija (mađ. Komlói kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 19 naselja, u kojima ukupno živi 40.602 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 314,60 km2.

Sjedište mikroregije je gradić Komlov.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Komlovskoj mikroregiji pripada i turističko seoce Senasluv.

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji